Энси́на () — испанская фамилия. Известные носители:

 Энсина, Пас (род. 1971) — парагвайский кинорежиссёр и сценарист.
 Энсина, Хуан дель (1468—1529) — испанский поэт, драматург и композитор.

Прочее 
 Энсина (школа)